Rusina davisi är en fjärilsart som beskrevs av Chalmers-hunt 1961. Rusina davisi ingår i släktet Rusina och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade.

Källor 

Nattflyn
davisi